Boakye peut faire référence à : 
 Anthony Boakye (né en 1995), coureur cycliste ghanéen.
 Ellen Boakye, cardiologue ghanéenne pour les enfants.
 Isaac Boakye (né en 1981), footballeur ghanéen.
 Richmond Boakye (né en 1993), footballeur international ghanéen.